Зде́нек Гры́гера (; ) — чешский футболист, защитник.

Биография 
В Ювентус Зденек собирался перейти ещё в 2006 году, но из-за скандала в итальянском футболе сделка провалилась, и Грыгера продолжил играть за «Аякс», который разрешил ему покинуть клуб летом 2007 года на свободном трансфере.

В августе 2006 года ходили слухи, связывающие Грыгеру с «Тоттенхэмом», но он отрицал слухи, заявляя что не видит своего будущего в Англии.

10 января 2007 года, технический директор «Аякса» Мартин Ван Гил заявил, что по истечении контракта Грыгера переходит в туринский «Ювентус». После перехода Зденек заявил, что горд играть в одной команде с Павлом Недведом.

30 августа 2011 года было объявлено о расторжении контракта между «Ювентусом» и Грыгерой по обоюдному согласию. На следующий день было объявлено о подписании Грыгерой контракта с «Фулхэмом» сроком на один год с возможностью продления.

В декабре 2012 года, Грыгера объявил о завершении своей профессиональной карьеры. Причиной стала затянувшаяся травма колена и бедра.

Статистика выступлений за сборную

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата Европы среди юниоров (до 16 лет): 2000
 Чемпион Европы среди молодёжных команд (до 21 года): 2002
 Чемпион Чехии 2001, 2003
 Чемпион Нидерландов 2004
 Обладатель Кубка Нидерландов 2006
 Обладатель Суперкубка Нидерландов 2005
 Полуфиналист чемпионата Европы 2004

Примечания

Ссылки 
 Статистика игрока на сайте Футбольной ассоциации Чехии 

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Чехии по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Злин»
Игроки ФК «Дрновице»
Игроки ФК «Спарта» Прага
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Фулхэм»